Sezon (2011) był 20. edycją Barcragujn chumb — najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Armenii. W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn, grając systemem kołowym w 4 rundach. Rozgrywki rozpoczęły się w 5 marca 2011, a zakończyły 5 listopada 2011 roku. Tytułu nie obroniła drużyna Pjunik Erywań. Nowym mistrzem Armenii został zespół Uliss Erywań. Tytuł króla strzelców zdobył Bruno Correa, który w barwach klubu Bananc Erywań zdobył 16 goli.

Drużyny 

 

1Drużyna Kilikia została rozwiązana po zakończeniu rozgrywek w 2010 roku. W związku z tym drużyna Szirak pozostała w rozgrywkach pomimo zajęcia ostatniego, spadkowego, miejsca w lidze.

Stadiony w sezonie 2011

Tabela

Wyniki 
Rozgrywki odbywają się w systemie czterech rund. Każda z drużyn zagra dwukrotnie z drużną przeciwną, dwa razy na własnym boisku jak i dwa razy na wyjeździe. Łącznie poszczególne drużyny rozegrają po 28 meczów.

Najlepsi strzelcy 
Stan na 6 listopada 2011
Źródło: ffa.am

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 uefa.com

2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Armenii
2011 w Armenii